Vice är ett ord lånat från latin som motsvarar svenskans ställföreträdare och ingår i flera yrkestitlar:

 Viceamiral – en militär grad inom flottan motsvarande generallöjtnant
 Vice häradshövding – en svensk titel med olika betydelser 
 Vicekung – en monarks omedelbare ställföreträdare i ett biland
 Vice ordförande – ordförandens ställföreträdare
 Vicepresident –  i vissa republiker titel för den person som har till uppgift att fullgöra en presidents uppgift då denne är förhindrad att fullgöra sina plikter
 Vice statsminister, vice premiärminister e.dyl. – vanlig benämning på en minister som är regeringschefens ställföreträdare
 Vicevärd – en person som mer operativt tar hand om hyresvärdens sysslor

Se även
 VICE – en emulator som emulerar Commodores 8-bitarsdatorer
 Vice (film, 2018) – en amerikansk biografisk dramakomedifilm om vicepresidenten Dick Cheney
 Vice (tidskrift) – en amerikansk tidskrift
 Vise – bidrottning.